Харківська вулиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України та країн СНД, на честь українського міста Харків.

Харківська вулиця — вулиця у Броварах
 Харківська вулиця — вулиця у Дніпрі
 Харківська вулиця — вулиця у Кам'янському
 Харківська вулиця — вулиця у Новомосковську Дніпропетровської області
 Харківська вулиця — вулиця у Харкові, Харківської області, селище Основа, Основ'янський район

 Харківська вулиця — зникла вулиця Києва, існувала на Трухановому острові

Харківська вулиця — вулиця у Москві
 Харківська вулиця — вулиця у Санкт-Петербурзі

Вулиці